CZH steht für:
 Flughafen Corozal (IATA-Code), Corozal (Belize), Belize

czh steht für:
 Hui (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der chinesischen Sprachen

Abkürzung